Глоструп () — датская коммуна в составе региона Ховедстаден. Площадь — 13,31 км², что составляет 0,03 % от площади Дании (без Гренландии и Фарерских островов). Численность населения на 1 января 2008 года — 20 673 чел. (мужчины — 10 004, женщины — 10 669; иностранные граждане — 1187).

В состав коммуны входят Глоструп (), Виссинге (), Айбю ().

Железнодорожные станции 
 Глоструп (Glostrup)

Изображения

Ссылки 
 Глоструп на borger.dk
 Официальный сайт

Коммуны Дании